Chambon  é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento de Indre-et-Loire. Estende-se por uma área de 17,88 km².

Demografia 

Comunas de Indre-et-Loire